Kovács Dénes (1861–1948) polgári iskolai tanár, irodalomtörténész, újságíró 
Kovács Dénes (1919–?) író, újságíró, humorista
Kovács Dénes (1920–1977) muzeológus, néprajzkutató, festő, grafikus
Kovács Dénes  (1925–2016) színművész, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja
Kovács Dénes (1930–2005) hegedűművész
Kovács Dénes A Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója (1949)
Kovács Dénes (1999) kosárlabda edző,a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatának vezetőedzője